Renald I – hrabia Burgundii od 1026, z dynastii Anskarydów
 Renald I – hrabia Geldrii i Zutphen od 1271 r